UV eller Uv kan avse:
 UV – elektromagnetisk strålning vars våglängd är kortare än det synliga ljusets, se ultraviolett strålning
 UV – vänsterpartiets ungdomsförbund, se Ung Vänster.
 UV-scout – en scoutliknande verksamheten (Unga Viljor)
 Uv – fågelarter i ordningen Ugglefåglar